Дуліби — давньослов'янське плем'я.
Дуліби (західні) — хорутанські (панонійські), чеські, та моравські дуліби, що входили до дулібського союзу племен в VI - VII ст.

Топоніми

Села:
 Дуліби — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Турійський район
 Дуліби — Львівська область, Стрийський район, Ходорівська міська громада
 Дуліби — Львівська область, Стрийський район, Грабовецько-Дулібівська сільська громада
 Дуліби — Рівненська область, Рівненський район, колишній (до 2020 року) Гощанський район
 Дуліби — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район

Дуліби () — село, Мінська область, Березинський район

Інше 
 «Дуліби» — приватне видавництво Марини Гримич